Эрпели () — село в Буйнакском районе Дагестана. Образует сельское поселение «сельсовет Эрпелинский»", куда также входит село Экибулак.

Географическое положение 
Расположено в 12 км к западу от города Буйнакск, на реке Шураозень(Эрпели-озень).

Население 

Моноэтничное кумыкское село.

Уроженцы 
 Апашев, Даниял Апаш-Мамаевич — общественно-политический деятель Дагестана с 1914 по 1920 годы. Председатель парламента Горской Республики с 1919 года.
 Саиднуров, Дадам Османович — народный артист РД.
 Джачаев, Ахмед Муталимович  — народный писатель РД.
 Осман Губе (Саиднуров) — куратор военной разведки Германии.
 Шихамат-кади Эрпелинский — XIX век, автор многих художественных произведений, переводов, первого романа в стихах в кумыкской литературе,.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Буйнакского района